PWE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Apapel'ghino di Pevek (Russia)